UEFA Liga prvaka 2020./21. bila je 66. sezona najelitnijega europskog klupskog nogometnog natjecanja, odnosno 29. sezona od kada je to natjecanje promijenilo svoj format i preimenovano iz Kupa europskih prvaka u UEFA Liga prvaka. U natjecanju je sudjelovalo 79 momčadi iz 54 nogometna saveza. Branitelj naslova bio je Bayern München. Natjecanje je osvojio Chelsea.

Finalna se utakmica trebala održati u Sankt-Peterburgu u tamošnjoj Gazprom-Areni koju UEFA, zbog imena sponzora, vodi kao stadion u Sankt-Peterburgu. Zbog odgađanja završnog susreta predsezone zbog pandemije COVID-19, pomaknut je i slijed mjesta održavanja budućih finalnih utakmica. Naime, prema prvotnom je planu finalna utakmica sezone 2020./21. trebala biti odigrana na olimpijskome stadionu Atatürk u Istanbulu, ali je UEFA, poslije neuspjelih pregovora da se finale te sezone odigra u Engleskoj, odlučila da se finalni susret Manchester Cityja i Chelseaja odigra na Estádio do Dragão u Portu u Portugalu.

Momčadi u natjecanju 
U sezoni 2020./2021. ukupno sudjeluje 79 momčadi iz 54 od 55 UEFA-ina saveza (Lihtenštajn nema domaću ligu). Klubovi su razmješani prema Uefa koficijentima države iz koje dolaze: 

 Države ranga od 1 do 4 imaju 4 kluba
 Države ranga od 5 do 6 imaju 3 kluba
 Države ranga od 7 do 15 imaju 2 kluba
 Države ranga od 16 do 55 imaju 1 klub (bez Lihtenštajna). Pobjednici Lige prvaka i Europske lige imaju osigurano mjesto u Ligi prvaka za ovu sezonu u slučaju da se ne kvalificiraju preko njihovog nacionalnog prvenstva. Za UEFA Ligu prvaka 2020./21., nogometnim savezima se dodjeljuju mjesta u skladu s njihovim UEFA koeficijentom 2019. godine. Uzima se u obzir njihov učinak u europskim natjecanjima od 2014./15. do 2018./19.

Zemlje sudionice

Raspored momčadi 
Ovo je raspored momčadi za ovu sezonu UEFA Lige prvaka:

Timovi 

 Azerbajdžan: Azerbajdžanska Premier liga 2019./20. napuštena je zbog pandemije koronavirusa. Najbolji tim u vrijeme prekidanja lige bio je Qarabağ (proglašen prvakom), stoga mu je Azerbajdžanski nogometni savez odobrio nastupanje u UEFA Ligi prvaka 2020./21.

 Belgija: Jupiler Pro League 2019./20. napušten je zbog pandemije koronavirusa. Najbolji timovi u vrijeme prekidanja lige bili su Club Brugge (proglašen prvakom) i Gent, stoga im je Belgijski nogometni savez odobrio nastupanje u UEFA Ligi prvaka 2020./21.

 Bosna i Hercegovina: Nogometna Premijer liga BiH 2019./20. napuštena je zbog pandemije koronavirusa. Najbolji tim u vrijeme prekidanja lige bio je Sarajevo (proglašen prvakom), stoga mu je Bosanskohercegovački nogometni savez odobrio nastupanje u UEFA Ligi prvaka 2020./21.

 Crna Gora: Prva crnogorska nogometna liga 2019./20. napuštena je zbog pandemije koronavirusa. Najbolji tim u vrijeme prekidanja lige bila je Budućnost Podgorica (proglašena prvakom), stoga joj je Crnogorski nogometni savez odobrio nastupanje u UEFA Ligi prvaka 2020./21.

 Cipar: Ciparska prva divizija 2019./20. napuštena je zbog pandemije koronavirusa. Najbolji tim u vrijeme prekidanja lige bila je Omonia (proglašena prvakom), stoga joj je Ciparski nogometni savez odobrio nastupanje u UEFA Ligi prvaka 2020./21.

 Engleska: Manchester City, tim koji je završio na drugom mjestu u FA Premier ligi 2019./20., kvalificirao se za grupnu fazu UEFA Lige prvaka 2020./21., no UEFA Club Financial Control Body izbacio je Manchester City 14. veljače 2020. godine iz svih UEFA natjecanja za sezone 2020./21. i 2021./22. zbog navodnog kršenja regulacija financijskog fair playa. Zbog tog je Manchester City podnio žalbu Sportskom arbitražnom sudu (CAS). Dana 13. srpnja 2020. Sportski arbitražni sud presudio je u korist Manchestera Cityja, poništivši odluku UEFA-e.  

 Francuska: Ligue 1 2019./20. napuštena je zbog pandemije koronavirusa. Tri najbolja tima u ligi po prosječnom broju bodova po utakmici u vrijeme prekidanja lige bili su: Paris Saint-Germain (proglašen prvakom, Olympique de Marseille i Stade Rennais, stoga im je Francuski nogometni savez odobrio nastupanje u UEFA Ligi prvaka 2020./21.

 Gibraltar: Prva gibraltarska nogometna liga 2019./20. napuštena je zbog pandemije koronavirusa. Najbolji tim u vrijeme prekidanja lige bila je Europa (proglašena prvakom), stoga joj je Gibraltarski nogometni savez odobrio nastupanje u UEFA Ligi prvaka 2020./21.

 Luksemburg: Luksemburška prva liga 2019./20. napuštena je zbog pandemije koronavirusa. Najbolji tim u vrijeme prekidanja lige bio je Fola Esch (proglašen prvakom), stoga mu je Luksemburški nogometni savez odobrio nastupanje u UEFA Ligi prvaka 2020./21.

 Malta: Malteška Premier liga 2019./20. napuštena je zbog pandemije koronavirusa. Najbolji tim u vrijeme prekidanja lige bila je Floriana (proglašena prvakom), stoga joj je Malteški nogometni savez odobrio nastupanje u UEFA Ligi prvaka 2020./21.

 Nizozemska: Eredivisie 2019./20. napuštena je zbog Pandemije koronavirusa. Najbolji timovi u vrijeme prekidanja lige bili su Ajax (proglašen prvakom) i AZ Alkmaar, stoga im je Nizozemski nogometni savez odobrio nastupanje u UEFA Ligi prvaka 2020./21.

 San Marino: Campionato Sammarinese di Calcio 2019./20. napušten je zbog pandemije koronavirusa. Najbolji tim u vrijeme prekidanja lige bio je Tre Fiori (proglašen prvakom), stoga mu je Sanmarinski nogometni savez odobrio nastupanje u UEFA Ligi prvaka 2020./21.

 Sjeverna Irska: NIFL Premiership 2019./20. napušten je zbog pandemije koronavirusa. Najbolji tim u vrijeme prekidanja lige bio je Linfield (proglašen prvakom), stoga mu je Sjevernoirski nogometni savez odobrio nastupanje u UEFA Ligi prvaka 2020./21.

 Sjeverna Makedonija: Prva makedonska nogometna liga 2019./20. napuštena je zbog pandemije koronavirusa. Najbolji tim u vrijeme prekidanja lige bio je Vardar Skoplje koji nije uspio dobiti licencu od UEFA-e, stoga je Sjevernomakedonski nogometni savez odobrio nastupanje u UEFA Ligi prvaka 2020./21. Sileksu koji je završio na 2. mjestu.

 Škotska: Škotski Premiership 2019./20. napušten je zbog pandemije koronavirusa. Najbolji tim po prosječnom broju bodova po utakmici u vrijeme prekidanja lige bio je Celtic (proglašen prvakom), stoga mu je Škotski nogometni savez odobrio nastupanje u UEFA Ligi prvaka 2020./21.

 Turska: Trabzonspor, klub koji je osvojio 2. mjesto Süper Liga 2019./20., trebao je igrati kvalifikacijske utakmice za UEFA Ligu prvaka 2020./21., no UEFA Club Financial Control Body izbacio je Trabzonspor 3. lipnja 2020. godine iz svih UEFA natjecanja za sezonu 2020./21. zbog kršenja regulacija financijskog fair playa. Zbog tog je Trabzonspor podnio žalbu Sportskom arbitražnom sudu (CAS). Dana 30. srpnja 2020. Sportski arbitražni sud odbio je žalbu Trabzonspora. Stoga je Trabzonsporovo mjesto u kvalifikacijama zamijenio Beşiktaş, klub koji je te sezone osvojio 3. mjesto.

 Wales: Velška premijer liga 2019./20. napuštena je zbog pandemije koronavirusa. Najbolji tim u vrijeme prekidanja lige bio je Connah's Quay Nomads, stoga mu je Velški nogometni savez odobrio nastupanje u UEFA Ligi prvaka 2020./21.

Kalendar natjecanja

Pretkolo 
Pretkolo je bilo turnirskog tipa i kompletno je odigrano u Nyonu, Švicarska. Pobjednik ove runde plasirao se u prvo kolo kvalifikacija za UEFA Ligu prvaka 2020./21. Poražene ekipe nastavile su s natjecanjem u drugom kolu kvalifikacija za UEFA Europsku ligu 2020./21.

Ždrijeb za pretkolo održan je 17. srpnja 2020. godine u 12:00 po CEST-u. Polufinalne utakmice igrane su 8. kolovoza, a finalna se trebala igrati 11. kolovoza. Finalna utakmica nije odigrana jer su dva igrača Drite bila pozitivna na SARS-CoV-2, stoga je Linfield nagrađen s rezultatom 3:0.

Kvalifikacije

Prvo kolo kvalifikacija 
Poražene ekipe nastavljaju s natjecanjem u drugom kolu kvalifikacija za UEFA Europsku ligu 2020./21.

Ždrijeb za prvo kolo kvalifikacija održan je 9. kolovoza 2020. godine u 12:00 po CEST-u. Utakmice su igrane 18. i 19. kolovoza 2020. godine.

 

|}

 Utakmica između klubova KÍ i Slovan Bratislava originalno je trebala biti odigrana 19. kolovoza 2020., no prebačena je na 21. kolovoza 2020. jer je jedan član osoblja Slovana Bratislave bio pozitivan na SARS-CoV-2, stoga je cijela momčad Slovana Bratislave stavljena u karantenu. Dana 21. kolovoza utakmica nije mogla biti igrana jer je jedan igrač Slovana Bratislave bio pozitivan na SARS-CoV-2, stoga je cijela druga momčad stavljena u karantenu. UEFA je nagradila KÍ s rezultatom 3:0 zbog regulacija vezanih za COVID-19.

Drugo kolo kvalifikacija 
Drugo kolo kvalifikacija podijeljeno je u dva odvojena dijela: jedan za prvake i jedan za neprvake. Poražene ekipe u oba dijela nastavljaju s natjecanjem u trećem kolu kvalifikacija za UEFA Europsku ligu 2020./21.

Ždrijeb za drugo kolo kvalifikacija održan je 10. kolovoza 2020. godine u 12:00 po CEST-u. Utakmice su igrane 25. i 26. kolovoza 2020. godine.

 
|-
!colspan=6|Put prvaka

|-
!colspan=6|Put neprvaka

|}

Treće kolo kvalifikacija 
Treće kolo kvalifikacija podijeljeno je u dva odvojena dijela: jedan za prvake i jedan za neprvake. Poražene ekipe iz Puta prvaka nastavljaju s natjecanjem u doigravanju za UEFA Europsku ligu 2020./21. Poražene ekipe iz Puta neprvaka stječu pravo sudjelovanja u grupnoj fazi UEFA Europske lige 2020./21.

Ždrijeb za treće kolo kvalifikacija održan je 31. kolovoza 2020. godine u 12:00 po CEST-u. Utakmice su igrane 15. i 16. rujna 2020. godine.

 
|-
!colspan=6|Put prvaka

|-
!colspan=6| Put neprvaka

|}

Doigravanje 
Doigravanje je podijeljeno u dva odvojena dijela: jedan za prvake i jedan za neprvake. Poražene ekipe iz oba dijela nastavljaju s natjecanjem u grupnoj fazi UEFA Europske lige 2020./21.

Ždrijeb za doigravanje održan je 1. rujna 2020. godine u 12:00 po CEST-u. Prve utakmice igrane se 22. i 23. rujna, a uzvratne utakmice 29. i 30. rujna 2020. godine.

|-
!colspan=6|Put prvaka

|-
!colspan=6|Put neprvaka

|}

Grupna faza

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Drugi dio natjecanja

Osmina finala 
Ždrijeb za osminu finala održan je 14. prosinca 2020. godine u 12:00 po CET-u. Prve utakmice su se odigrale 15., 17., 23. i 24. veljače 2021. godine, a uzvratne 9., 10., 16. i 17. ožujka 2021. godine.

|}

Četvrtfinale 
Ždrijeb za četvrtfinale održan je 19. ožujka 2021. godine u 12:00 po CET-u. Prve utakmice bit će igrane 6. i 7. travnja 2021. godine, a uzvratne 13. i 14. travnja 2021. godine.

|}

Polufinale 
Ždrijeb za polufinale bit će održan 19. ožujka 2021. godine u 12:00 po CET-u, odmah nakon ždrijeba za osminu finala. Prve utakmice bit će igrane 27. i 28. travnja 2021. godine, a uzvratne 4. i 5. svibnja 2021. godine.

|}

Finale 

Finale je igrano 29. svibnja 2021. godine na Estádiju do Dragãu u Portu. Ždrijeb za „domaćina” iz administrativnih razloga održan je 19. ožujka 2021. godine u 12:00 po CET-u, odmah nakon ždrijeba za osminu finala i četvrtfinale.

Statistike 
Statistike ne uključuju kvalifikacijska kola i doigravanja.

Strijelci 

Izvor:

Asistenti 

Izvor:</small>

Momčad natjecanja 
UEFA je imenovala sljedeće igrače članovima momčadi natjecanja.

Igrači sezone

Golman sezone

Branič sezone

Vezni sezone

Napadač sezone

Bilješke 
  Iako su Rüdiger i Marquinhos imali isti broj bodova, Rüdiger je završio ispred Marquinhosa jer je imao veći broj glasova koji donose pret bodova.

Izvori

Vidi još 
 UEFA Europska liga 2020./21.
 UEFA Superkup 2021.

Vanjske poveznice 

 UEFA Liga prvaka (službena stranica)
 Raspored i rezultati, UEFA

2020-21